Фале́ро () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Фалеро, Луис Рикардо (1851—1896) — испанский живописец.
  (1921—1986) — уругвайский футболист.
 Весино Фалеро, Матиас (род. 1991) — уругвайский футболист.